Хво́йна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Хвойна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Київ, місцевість Бортничі.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Хвойна вулиця — вулиця в місті Харків.

 Хвойна вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Вітряні гори.

Вулиці